Il singolare del torneo di tennis ATP San Paolo 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore José Luis Clerc che ha battuto in finale Marcos Hocevar 6-2, 6-7, 6-3.

Teste di serie 

 José Luis Clerc (campione)
 José Higueras (quarti di finale)
 Peter McNamara (primo turno)
 Andrés Gómez (semifinali)

 Hans Gildemeister (quarti di finale)
 Pablo Arraya (secondo turno)
 Marcos Hocevar (finale)
 Víctor Pecci (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP San Paolo 1982